Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain.

Wykaz spotkań pucharowych

1982–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Paris Saint-Germain F.C.
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach